El gabinete de Óscar Berger entró en funciones el 14 de enero de 2004 y finalizó el 14 de enero de 2008. Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Alfonso Portillo y sucedido por el Gabinete de Álvaro Colom.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala